Brian Smith může být:

 Brian J. Smith (* 1981) – americký herec
 Brian Smith (biskup) (* 1976) – anglický biskup
 Brian Smith (politik) (* 1934) – kanadský politik
Brian Smith (rychlobruslař) – americký rychlobruslař